Essa é uma lista de países por emissão de milhares de kilogramas dióxido de carbono per capita. Em destaque os países que tem como língua oficial a portuguesa e os países do G8.

Emissão de Dióxido de Carbono per capita por continentes 

 x 1000 kg

Listas de países